La Serie C 1956-1957 fu la diciannovesima edizione della terza categoria del campionato italiano di calcio, la quinta a svolgersi a girone unico.

Il capocannoniere del campionato fu Massagrande, della  con 16 gol.

Stagione

Avvenimenti 

Il successo finale arrise a  e Lecco, mentre nulla valse la disperata rincorsa finale della .

La zona retrocessione era quest'anno più ristretta, avendo la categoria strappato tale ringraziamento per l'assenso alla riforma in corso nella categoria inferiore: il cambiamento in senso elitario della IV Serie, in cui era programmata l'istituzione di un campionato di qualità a soli tre gironi, era stata vista con sospetto dai club di C che temevano di vedersi sottrarre interesse e spettatori, e la riduzione dell'interscambio fra le due categorie fu il contrappeso che la terza serie chiese e ottenne in cambio. Peraltro, quest'anno la zona retrocessione risultò ancor più ristretta per un evento contingente, dato che lo scioglimento per inadempienze economiche del  fruttò un inaspettato ripescaggio per il Siracusa.

Classifica finale 

 Per approfondire sulle riammissioni e le penalizzazioni che hanno modificato i verdetti, vedi la sezione "Aggiornamenti" nella voce Serie C 1957-1958.
Legenda:
      Promosso in Serie B 1957-1958.
      Retrocesso in IV Serie 1957-1958. 

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Siracusa fu poi riammesso in Serie C 1957-1958.

Risultati

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori 
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 697 gol (di cui 64 su calcio di rigore). Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Bibliografia

Calcio nel 1956
Calcio nel 1957
1956